EL término Antilla se puede referir a:

Geografía 
Antillas, región insular de América.
Antilla (Cuba), municipio cubano del norte la provincia de Holguín.
Antilla (Salta), localidad argentina del departamento Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Antilla (mito), mítica isla que quedaría en el Océano Atlántico, al oeste de España.
La Antilla, localidad turística española en el municipio de Lepe.
Playa de la Antilla (Guipúzcoa), playa española en la provincia de Guipúzcoa.

Biología 
Antilla (orquídea), género de orquídeas.